John Hunter House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Hunter House (Kentucky), ID-Nr. 85001540
 John Hunter House (Tennessee), ID-Nr. 88000319